A-2 Hrvatska košarkaška liga je predstavljala drugi razred hrvatskog košarkaškog prvenstva u sezoni 2006./07. 
Liga se sastojala od pet skupina - "Jug", "Zapad", "Centar", "Sjever" i "Istok". Po završetku prvenstva, najsuspješnije momčadi (prvaci skupina), te pretposljednja momčad iz A-1 lige su igrale dodatnu kvalifikacijsku ligu za ulazak u viši rang - A-1 ligu, koju su ostvarile dvije prvoplasirane momčadi

Ljestvice

Kvalifikacije za A-1 ligu 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2007/2008

Centar

Istok 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2007/2008  
 "Virovitički list : Virovitičko-podravski tjednik"  
 "Virovitički list : Virovitičko-podravski tjednik", 20. kolo

Jug  

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2007/2008

Sjever 

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2007/2008

Zapad  

 Izvori:  
 Hrvatski športski almanah 2007/2008  
 "Glas Istre", 22. kolo i ljestvica  
 "Glas Istre", 2006. godina  
 "Glas Istre", 2007. godina

Unutarnje poveznice 
 A-2 Hrvatska košarkaška liga 
 A-1 liga 2006./07. 
 B-1 liga 2006./07.
 Kup Krešimira Ćosića 2006./07.

Literatura
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2007/2008, ISSN 1330-2523, Zagreb, 2008., str. 312 
  eurobasket.com, Croatia (2006-2007) - A2 Standings, pristupljeno 4. veljale 2021.

Izvori

Vanjske poveznice  

2006-07
m-2-A-2
2006-07